Руче́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Усть-Кутского района Иркутской области. Административный центр — посёлок Ручей. На территории поселения находятся 4 населённых пункта — 2 посёлка, 1 село и 1 деревня. Общая численность населения — 1503. Число хозяйств — 564.

Образовано 31 декабря 2004 года. Включает земли четырёх населённых пунктов, находившихся ранее в Каймоновском сельсовете.

Глава администрации — Ольга Дмитриевна Воробьёва.

Географические данные 
Нахождение: западная часть Усть-Кутского района Иркутской области.

Граничит:
 на востоке — с Янтальским городским поселением
 на западе — с Нижнеилимским и Усть-Илимским муниципальными районами Иркутской области
 на севере — с Катангским районом Иркутской области
 с остальных сторон — с межпоселенческой территорией Усть-Кутского муниципального района

По территории поселения проходит железная дорога Тайшет — Лена и автомобильная дорога Р-419 Тулун — Братск — Усть-Кут. Лесовозные автодороги до посёлка Бобровки и деревни Максимово.

Находится на юго-восточной окраине Среднесибирского плоскогорья (Лено-Ангарское плато). По территории поселения протекает река Кута (долина извилистая, заболоченная), много родников. Бо́льшую часть территории занимает тайга.

Населённые пункты 
 посёлок Ручей
 посёлок Бобровка
 село Каймоново
 деревня Максимово

Население 
Численность населения поселения на начало февраля 2011 года составила 1503 человека (в 2009 году — 1513 человек). Рождаемость в 2010 году составила 18 чел., смертность — 30 чел. Естественная убыль — 12 чел. Кроме того, численность населения муниципального образования продолжает уменьшаться за счёт отрицательного сальдо миграции населения.

В структуре населения представлены:
 пенсионеры — 340 чел.;
 ветераны труда — 116 чел.;
 многодетные семьи — 24 семьи;
 труженики тыла — 14 чел.;
 ветераны боевых действий — 8 чел.;
 инвалиды — 75 чел.;
 дети в возрасте до 14 лет — 238 чел.

Ручейское сельское поселение единственное среди муниципалитетов Усть-Кутского района (за исключением его межселенной территории) включено в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Исторически земли поселения населяли эвенки, однако в настоящее время крупных национальных общин здесь нет.

Экономика 
В поселении работают предприятия:

 МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО,
 участок АУ «Каймоновский лесхоз»,
 ООО «Стройбыт».

Основной вид деятельности — лесозаготовка и переработка древесины. В сфере обслуживания населения заняты 4 общества с ограниченной ответственностью и 8 индивидуальных предпринимателей.

Бюджет поселения в 2010 году:
 доходы — 8,265 млн рублей, в том числе собственные — 1,45 млн рублей;
 расходы — 8,203 млн рублей, в том числе на ЖКХ — 4,986 млн рублей;
 профицит бюджета — 62 тыс. рублей.

Связь 
Проводная телефонная связь, переговорный пункт в Ручье.

Спутниковые таксофоны в Бобровке, Максимове, Каймонове.

Сотовая связь в Ручье, Каймонове.

Почтовые отделения в Ручье (666771) и Каймонове (666773).

Социальная сфера

Образование 
Три школы:
 средняя — в Ручье
 основная — в Бобровке
 начальная — в Каймонове. (Деятельность приостановлена в 2008-м году из-за отсутствия учащихся.)

Детский сад в Ручье. Запланировано строительство ещё одного детского сада в 2012—2013 годах.

Медицина 
Амбулатория и аптечный киоск в Ручье. Фельдшерско-акушерский пункт в Каймонове.

Культура 
Библиотека и дом культуры «Сибиряк» в Ручье.

Примечания

Ссылки 
 Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Кутского района Иркутской области»

Муниципальные образования Усть-Кутского района